Владимир Ковачевич: Ковачевич, Владимир (род. 1942) — хорватский, ранее югославский, шахматист и инженер; гроссмейстер (1976).
 Ковачевич, Владимир (1940—2016) — югославский футболист и тренер.
 Ковачевич, Владимир (род. 1992) — сербский футболист.